Charles-Victoire-Frédéric Moench (1784-1867), peintre français ;
 Conrad Moench (1744-1805), botaniste allemand ;
 Doug Moench (1948-), scénariste américain de bande dessinée ;
 Moench, famille d'industriels français ;
 Ernest Christian Moench (1904-1938), aviateur français.